Andrés Martínez puede referirse a:

 Andrés Martínez (1795-1856), político, periodista, orador y magistrado peruano.
 Andrés Martínez Salazar (1846-1923), editor español.
 Andrés Martínez Trueba (1884-1959), político uruguayo, presidente constitucional de Uruguay.
 Andrés Martínez Fernández, fundador de Enlace Hispano Americano de Salud.
 Andrés Martínez, actor colombiano.